Ноябрьское восстание:

 Польское восстание (1830)
 Ноябрьская революция в Германии 1918 г.
 Ноябрьское восстание в Бразилии 1935 г.